El término Confidencias puede referirse:

a Confidencias, una serie de televisión;
a Confidencias, un álbum de Rocío Dúrcal;
a Confidencias, un álbum de Alejandro Fernández;
a Confidencias, una película de Jaime Humberto Hermosillo.